Ґа́йслер () — німецьке прізвище. Дослівно означає «флагелант» або «торговець козами», «м'ясник».

Персоналії 
 Інес Ґайслер (* 1963) — німецька плавчиня.
 Ганс Ґайслер (1891—1966) — німецький офіцер, генерал авіації.

Примітки 

Німецькі прізвища